62. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 9 11 i 13 maja 2017 w Kijowie przez ukraińskiego nadawcę publicznego Narodowa Publiczna Teleradiokompania Ukrainy (NSTU), dzięki wygranej Jamali, reprezentantki kraju podczas konkursu piosenki w 2016. Konkurs po raz drugi został zorganizowany na Ukrainie.

Finał konkursu wygrał Salvador Sobral, reprezentant Portugalii, utworem „Amar pelos dois”, za który otrzymał łącznie 758 punktów.

Lokalizacja

Miejsce organizacji konkursu 
Konkurs w 2016 wygrała reprezentantka Ukrainy, Jamala, dzięki czemu Ukraińska Państwowa Telewizja Publiczna i Radio (NSTU) otrzymała prawa do organizacji widowiska w 2017. Europejska Unia Nadawców (EBU), główny organizator konkursu, zdecydował wraz z telewizją NSTU, że konkurs odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie.

.

.

Wybór miejsca organizacji

Artykulacja procesu 
Proces wyboru miasta-gospodarza został przeprowadzony w następujący sposób:
 24 czerwca–8 lipca: Zainteresowane miasta zostały formalnie zaproszone do składania kandydatur.
 8–15 lipca: grupa robocza NSTU i powołany przez rząd Lokalny Komitet Organizacyjny (LOC) pod przewodnictwem premiera Ukrainy, Wołodymyra Hrojsmana, dokonały przeglądu złożonych kandydatur przed ich formalną prezentacją.
 18–22 lipca: Miasta kandydujące formalnie przedstawiły swoje oferty LOC. Oferty trzech miast zostały zakwalifikowane i przekazane do EBU.
 22 lipca–1 sierpnia: Trzy wybrane miasta zostały sprawdzone przez przedstawicieli EBU i LOC w celu zbadania ich infrastruktury i planów dotyczących kandydatury. Początkowo zaplanowano konferencję prasową, która miała się odbyć w tym okresie, aby ogłosić wyniki selekcji i miasto gospodarza.

Proces wyboru miasta-gospodarza 
Po zwycięstwie Ukrainy w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji krajowy nadawca rozpoczął przygotowania do organizacji kolejnego konkursu, w tym m.in. rozpoczęcie negocjacji z władzami miast-kandydatów do przygotowania widowiska. Zainteresowanie organizacją widowiska w swoim mieście wyrazili: burmistrz Odessy Hennadij Truchanow, prezydent Kijowa Witalij Kłyczko, który zaproponował przygotowanie imprezy na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, prezydent Lwowa Andrij Sadowy oraz burmistrzowie Dniepru (Borys Fiłatow) i Chersonia (Wołodymyr Mikołajenko).

23 czerwca telewizja NSTU rozpoczęła okres przyjmowania ofert od miast kandydujących na miasto-gospodarza oraz ogłosiła terminarz dotyczący wyboru miejsca organizacji. Tego samego dnia przedstawiono kryteria wyboru miasta gospodarza:
 Hala koncertowa miasta musi pomieścić co najmniej 7 000, a najlepiej 10 000 osób.
 Centrum prasowe musi być w stanie pomieścić nie mniej niż 1550 dziennikarzy.
 Należy również zapewnić miejsca na ceremonie otwarcia i zamknięcia dla co najmniej 3000 uczestników.
 Miasto-gospodarz musi zapewnić co najmniej 200 pokojów hotelowych o przystępnych cenach, odpowiadających europejskim standardom, które znajdują się w bliskiej odległości od miejsca imprezy i centrum miasta.
 Miasto-gospodarz musi posiadać nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną: międzynarodowy port lotniczy i łatwo dostępny transport pomiędzy lotniskiem, miastem i hotelami, a także dogodny ruch w mieście i możliwość zapewnienia dodatkowych szlaków komunikacyjnych.
 Miasto-gospodarz musi być w stanie zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom, członkom delegacji i gościom.

O prawo do organizacji konkursu stanęły włodarze: Kijowa, Dniepru, Lwowa, Odessy, Charkowa i Chersonia.

 Kandydatura zwycięska Kandydatura brana pod uwagę w fazie finalnej

30 czerwca ukraiński minister kultury, Jewhen Nyszczuk, poinformował, że Ukraina nie ma odpowiedniego miejsca do organizacji konkursu. Według niego jedynymi dwoma możliwościami jest budowa dachu na Arenie Lwów lub nowej areny w Kijowie.

20 lipca odbyła się oficjalna debata pod nazwą Bitwa miast, w trakcie której przedstawiciele wszystkich miast kandydujących prezentowali swoją ofertę. Dwa dni po zakończeniu debaty ukraiński nadawca NSTU wskazał trzy miasta, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu przetargu: Kijów, Odessa i Dniepr. 26 lipca stacja ogłosiła, że miejsce zorganizowania konkursu zostanie ogłoszone następnego dnia, tj. 27 lipca. Kilka godzin później organizator zmienił swoją decyzję i ogłosił, że miasto-gospodarz zostanie ogłoszony publicznie 1 sierpnia.

27 lipca, po dwudniowej inspekcji przedstawicieli EBU, Jon Ola Sand przedstawił jej wyniki w drugiej odsłonie debaty pt. Bitwy miast. Według organizacji, obie kijowskie propozycje wymagają przeprowadzenia wielu technicznych prac, miastu Dniepr brakuje odpowiedniej infrastruktury do organizowania konkursu, a największym problemem Odessy jest brak dachu na proponowanym obiekcie. Jednocześnie ukraiński minister kultury zapowiedział, że decyzja może zostać ogłoszona dopiero w połowie sierpnia. Premier Wołodymyr Hrojsman zapowiedział, że państwo wesprze miasto-organizatora kwotą 15 milionów euro.

Termin ogłoszenia decyzji wielokrotnie był zmieniany. Ostatecznie zdecydowano, że konkurs odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie.

Na czas konkursu miasto zostało przystrojone banerami prezentującymi logo widowiska. Na placu Niepodległości w Kijowie ustawiono instalację w kształcie napisu Eurovision.

Przebieg konkursu 
Wszystkie piosenki konkursowe zostały zaprezentowane 18 marca 2017. Oficjalna dwupłytowa składanka, zawierająca wszystkie 43 utwory (w tym zdyskwalifikowaną propozycję z Rosji), trafiła do sprzedaży 21 kwietnia, natomiast płyta zawierająca zapis filmowy wszystkich koncertów konkursowych oraz materiały bonusowe ukaże się 23 czerwca. EBU kolejny raz z rzędu przygotowała dla fanów także gadżety eurowizyjne, które można było kupić za pośrednictwem strony internetowej poświęconej konkursowi lub w sklepach spożywczych sieci Novus.

.

Prowadzący 

Tuż po finale 61. Konkursu Piosenki Eurowizji pojawiły się doniesienia, jakoby do roli prowadzących typowani byli Marija Jefrosynina, Pawło Szylko i Wierka Serdiuczka. W ciągu kolejnych tygodni spekulowano też o przekazaniu funkcji gospodarza konkursu różnym osobom – wymieniani byli m.in. Katia Osadcza, Wołodymyr Zełenski, Olha Frejmut, Serhij Prytuła, Sawik Szuster, Wasylisa Frołowa, Jewgienij Kisielow, Karolina Aszion, Andrij Domanski, Ola Polakowa, Hennadij Popenko i Jamala. 27 lutego 2017 ogłoszono, że konkurs poprowadzą Ołeksandr Skiczko, Wołodymyr Ostapczuk i Timur Mirosznyczenko.

Losowanie półfinałów i kolejność występów 
Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie kraje uczestniczące, poza tzw. „Wielką Piątką” (czyli Francją, Hiszpanią, Niemcami, Wielką Brytanią i Włochami) oraz gospodarzem (Ukrainą), zostały podzielone na tak zwane koszyki, a ich ułożenie było zależne od statystyk głosowania mieszkańców danych państw w poprzednich konkursach.

Losowanie przydzielające poszczególne kraje do półfinałów odbyła się 31 stycznia 2017 o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej. Podczas wydarzenia odbyła się także m.in. ceremonia przekazania insygniów miasta, które odebrał Witalij Kłyczko, mer Kijowa. Z przydziału do półfinałów zostały wyłączone Szwajcaria i Niemcy, które uzyskały zgodę EBU na uczestnictwo (a w przypadku Niemiec – transmisję) w drugim koncercie półfinałowym.

Ceremonię poprowadzili Timur Mirosznyczenko i Nika Konstantinowa. Podczas wydarzenia wystąpiły też Rusłana Łyżyczko i Jamala, ukraińskie piosenkarki, które wygrały dla kraju (kolejno): 49. i 61. Konkurs Piosenki Eurowizji.

W wyniku losowania oprócz podziału państw na poszczególne półfinały zadecydowano, że w pierwszym z półfinałów oprócz państw w nim uczestniczących głosy oddawać będą mogły Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy, natomiast w drugim – Francja, Niemcy i Ukraina.

Projekt logo i sceny 
 Logo i slogan

Oficjalne logo oraz slogan konkursu, za którego projekt odpowiadają agencje Banda Agency i Republique, zostały zaprezentowane 30 stycznia za pośrednictwem kilkuminutowego filmu opublikowanego w serwisie YouTube. Oficjalne logo składało się ze sloganu Celebrate Diversity (pol. Świętujmy różnorodność), a także z popularnego na Ukrainie naszyjnika (zwanego namysto) stworzonego z połączonych ze sobą czerwonych kulek o różnorodnych, czarnych wzorach.

 Scena
Pod koniec stycznia nadawca zaprezentował projekt sceny za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu. Projektantem sceny został Florian Wieder. Arena ma symbolizować „Ukrainę, która w maju będzie w centrum Europy”.

Kontrowersje 
 Podejrzenia o plagiat
W stawce konkursowej znalazło się kilka utworów, których autorzy zostali posądzeni o naruszenie praw autorskich:
 Po premierze utworu „Gravity”, wykonywanego przez reprezentującego Cypr Hoviga Demirjiana, pojawiły się głosy, jakoby piosenka przypominała przebój „Human” w wykonaniu brytyjskiego piosenkarza o pseudonimie Rag’n’Bone Man. Jego eurowizyjny występ uznawano za mocno inspirowany prezentacjami konkursowymi Loïca Notteta (konkurs w 2015) i Siergieja Łazariewa (konkurs w 2016).

 Po finale niemieckich eliminacji eurowizyjnych Unser Song 2017 internauci zauważyli, że zwycięska piosenka „Perfect Life” Leviny przypomina utwory „Titanium” z repertuaru francuskiego DJ-a Davida Guetty i australijskiej piosenkarki Sii i „Skyscraper” amerykańskiej wokalistki Demi Lovato. Utwór porównywano też do numeru „Young and Wild” Aleksandry Kovać.
 Po opublikowaniu utworu „City Lights”, z którym Belgię reprezentowała Blanche, propozycję porównywano do numeru „Eclàt” kanadyjskiej piosenkarki Alexe Gaudelaut.
 Utwór „Beautiful Mess”, z którą Kristian Kostow reprezentował Bułgarię, był porównywany do przeboju „Apologize” amerykańskiego producenta muzycznego Timbalanda.
 Rapową wstawkę Alexa Florei w reprezentującym Rumunię utworze „Yodel It!” porównywano do piosenki „Hall of Fame” z repertuaru irlandzkiego zespołu Script.
 Po premierze reprezentującej Serbię piosenki „In Too Deep” w wykonaniu Tijany Bogićević porównywano do przeboju „Firework” amerykańskiej piosenkarki Katy Perry.

 Udział Rosji w konkursie
Tuż po wygraniu 61. Konkursu Piosenki Eurowizji przez Jamalę, reprezentującą Ukrainę, pojawiły się pogłoski, że Rosja wycofa się z konkursu organizowanego na terenie tego kraju. Pomimo potwierdzenia udziału w imprezie, w kolejnych tygodniach wciąż pojawiały się doniesienia, że Pierwyj kanał zrezygnuje z uczestnictwa, tłumacząc to obawami przed niezapewnieniem bezpieczeństwa rosyjskiej delegacji przez organizatora. 12 marca 2017 stacja ogłosiła, że Rosję w konkursie będzie reprezentowała Julija Samojłowa, piosenkarka od dzieciństwa poruszająca się na wózku inwalidzkim. Wybór ten spotkał się z mieszanymi reakcjami w mediach. Dzień później pojawiły się informacje, że artystka nie zostanie wpuszczona na teren Ukrainy (Służba Bezpieczeństwa zakazała Juliji Samojłowej na trzy lata wjazdu na terytorium Ukrainy za złamanie przez nią ukraińskiego prawa), a nawet aresztowana, z powodu nielegalnego (w myśl prawa ukraińskiego) wjazdu na Krym w 2015. Wykonawczyni tłumaczyła wizytę na terenach spornych faktem, że grała tam koncert. Tego samego dnia EBU poinformowała, że zaoferowała rosyjskiemu nadawcy udział piosenkarki w konkursie oraz transmisję jej występu za pośrednictwem satelity. Rosyjska strona odrzuciła ofertę, tłumacząc że występ transmitowany jest sprzeczny z ideą i zasadami konkursu, a zmiana reprezentanta nie wchodzi w grę.

13 kwietnia EBU wystosowała oświadczenie, w którym potwierdziła wycofanie się Rosji z konkursu. Jak poinformowano, Pierwyj kanał odrzucił dwie alternatywne propozycje rozwiązania problemu: zarówno transmisję występu przez satelitę, jak i zmianę reprezentanta na wykonawcę, który mógłby legalnie wjechać na Ukrainę. Telewizja rosyjska ogłosiła, że nie będzie transmitować żadnego z koncertów konkursowych.

 Polityczna wiadomość Portugalii
Reprezentujący Portugalię Salvador Sobral pojawił się na konferencji prasowej dla zwycięzców pierwszego półfinału konkursu w czarnej bluzie z napisem S.O.S. Refugees (pol. S.O.S. Uchodźcy). Artysta przyznał, że chciał w ten sposób zachęcić władze Włoch, Grecji i Turcji do przyjęcia uchodźców na teren swojego kraju. Po spotkaniu z dziennikarzami piosenkarz otrzymał od EBU oficjalny zakaz wkładania tej bluzy. Przesłanie zostało odebrane przez organizację jako „wiadomość polityczna”, co jest niezgodne z regulaminem konkursu.

 Nagie pośladki podczas występu Jamali
W finale konkursu gościnnie wystąpiła Dżamała, która w tzw. przerwie interwałowej wykonała na żywo piosenkę „I Believe in U”. W trakcie występu na scenę wtargnął owinięty w australijską flagę mężczyzna, który zdjął spodnie i zaprezentował widzom gołe pośladki. Mężczyzną tym okazał się Witalij Sediuk, ukraiński dziennikarz specjalizujący się w prowokacjach. Grozi mu za to – jak twierdzi Arsen Awakow, minister spraw wewnętrznych Ukrainy – grzywna lub do pięciu lat więzienia. Komitet organizacyjny i producent wykonawczy konkursu przeprosili Jamalę i widzów za całe zdarzenie<. Witalij Sediuk został ukarany grzywną w wysokości 8,5 tys. hrywien.

 Krytyka zwycięzcy
Po finale konkursu zwycięzca konkursu, Salvador Sobral, został skrytykowany przez kilku innych uczestników. Podczas finałowej przemowy miał w nieprzychylnych słowach skomentować komercyjny rynek muzyki pop, na co odpowiedział reprezentujący Szwecję Robin Bengtsson. Piosenkarz przyznał, że słowa Sobrala były „poniżej poziomu prawdziwego zwycięzcy”. Słowa krytyki dotyczące zwycięstwa Portugalczyka wyraził też Alex Florea reprezentujący Rumunię. Podczas transmitowanego „na żywo” wywiadu dla magazynu Adevarul piosenkarz i raper miał zarzucić laureatowi konkursu „używanie zabiegów marketingowych, by wygrać”.

 Banderowskie pozdrowienie z Litwy
W czasie głosowania, gdy połączona z Kijowem była Litwa, sekretarka podająca wyniki głosowania użyła sformułowania Sława Ukrainie (oryg. Слава Україні), na nie prowadzący odpowiedzieli słowami: Herojam Sława (oryg. Героям слава). Po finale konkursu protesty na nadawcę złożyli m.in. polscy internauci. Sława Ukrajini! Herojam sława! jest pozdrowieniem ukraińskich nacjonalistów z OUN-B i UPA, które Polacy uznają za zbrodnicze organizacje m.in. za rzeź wołyńską.

Kraje uczestniczące 
Tuż po zakończeniu 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016, krajowi nadawcy publiczni zaczęli wyrażać zainteresowanie udziałem w kolejnym widowisku. Ostatecznie chęć udziału w konkursie wyrazili nadawcy publiczni czterdziestu trzech krajów, w tym m.in. telewizji z Rumunii i Portugalii, które powracają do rywalizacji po rocznej przerwie. Z udziału w widowisku wycofał się nadawca publiczny z Bośni i Hercegowiny z powodu restrukturyzacji w zarządzie telewizji.

 Powracający artyści

W 62. Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpili wykonawcy, którzy brali już udział w zmaganiach eurowizyjnych. Reprezentujący Estonię Koit Toome wziął wcześniej udział w konkursie w 1998. Partnerująca mu Laura Põldvere reprezentowała kraj w 50. konkursie jako członkini zespołu Suntribe. W tym samym konkursie w barwach Słowenii wystąpił Omar Naber, który ponownie wystąpił w konkursie organizowanym w Kijowie. Reprezentujący Mołdawię zespół SunStroke Project wystąpił wcześniej w 55. konkursie organizowanym w Oslo. San Marino reprezentowała m.in. Valentina Monetta, która wcześniej reprezentowała kraj w konkursach w 2012, 2013 i 2014.

Tako Gaczecziladze, reprezentantka Gruzji w konkursie, miała reprezentować kraj podczas imprezy w 2009 jako członkini grupy Stephane & 3G z piosenką „We Don’t Wanna Put In”. Ze względu na polityczne nawiązania w utworze zespół został zdyskwalifikowany.

Reprezentujący Holandię zespół O’G3NE wystąpił w barwach kraju w 5. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2007.

Azerbejdżan reprezentowała Diana „Dihaj” Hacıyeva, która była chórzystką Səmry Rəhimli podczas konkursu w 2016. W barwach Izraela wystąpił Imri Ziw, chórzysta podczas występów Nadava Guedja i Hoviego Stara w dwóch poprzednich konkursach. Reprezentantką Serbii została Tijana Bogićević, która śpiewała w chórkach podczas występu Niny Radojčić w 2011.

Wyniki

Pierwszy półfinał 

 Tabela punktacyjna pierwszego półfinału

Legenda:

Drugi półfinał 

 Tabela punktacyjna drugiego półfinału

Legenda:

Finał

Tabela punktacyjna finału 

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%;"
|-
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left; background:#F2F2F2"| 
! colspan="45"| Kraje głosujące
|-
! 
! 
! style="vertical-algin:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-algin:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
|-
! rowspan="26"| 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Izrael
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 39
| 34 ||style="background:#AAAAAA;"| || || 1 || || || || || || || || || 4 || || || || || 5 || || || 2 || || || || || 8 || 6 || || || || || || || || || || || || 7 || || 1 || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 5 ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || 1 || || || || || || || || || || || || || || 3 || || || || || || || || || || || 1 || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Polska
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 64
| 23 || ||style="background:#AAAAAA;"| || 2 || || || || || || || || || 6 || || 2 || || || || || || || || || || || 7 || || || || 1 || || || || || || || || || || 1 || || 4 ||
|- style="background:#6699ff;"
| 41 || ||style="background:#AAAAAA;"| || || 2 || 1 || || || || 3 || || || || || || || || 3 || 10 || || || 2 || || 4 || 5 || || 1 || || || || || || || || 3 || 7 || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Białoruś
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 83
| 50 || 1 || ||style="background:#AAAAAA;"| || 7 || || || 3 || || || || || 12 || 5 || || 3 || || || 1 || || || || 12 || || || 2 || || || || || || || || || || || 2 || || 2 || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 33 || 2 || 4 ||style="background:#AAAAAA;"| || || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 8 || || || || || || || 3 || 2 || || 6 || || || 1 || 6 || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Austria
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 93
| 93 || || || 4 ||style="background:#AAAAAA;"| || 1 || 3 || 2 || || 1 || 7 || 10 || || 1 || 3 || || 3 || || 3 || || 1 || 2 || || 3 || 4 || 12 || 1 || || 1 || 4 || || || 5 || || 7 || 5 || 6 || || || || 4 || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 0 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Armenia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 79
| 58 || || 2 || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || 6 || 2 || 4 || 1 || || || || 1 || 8 || || || || || || || || || || 4 || || 7 || 4 || || || || 3 || || || 3 || || || 1 || 4 || 5 || 3 ||
|- style="background:#6699ff;"
| 21 || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || 2 || || || || 1 || || || || || || || 6 || || || 2 || || || 10 || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Holandia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 150
| 135 || || 8 || 5 || 12 || ||style="background:#AAAAAA;"| || || 8 || || 5 || 3 || || 8 || 4 || || 1 || 4 || 4 || || 12 || 7 || 3 || || 3 || 10 || 4 || || || 8 || 4 || || 1 || || 4 || 2 || || || || 7 || || 1 || 7
|- style="background:#6699ff;"
| 15 || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || 1 || || || 1 || || || 2 || || || || || 1 || || 10 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#D2B48C;" rowspan=2| Mołdawia
| style="text-align:right; background:#D2B48C;" rowspan=2| 374
| 110 || 3 || || || || 8 || ||style="background:#AAAAAA;"| || || 8 || 3 || 6 || 10 || || 10 || 7 || 7 || 2 || 6 || || 8 || || 4 || || 8 || || || || || 3 || || 3 || || || || || 1 || 6 || || || 7 || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 264 || 5 || 6 || 10 || 3 || 6 || 5 ||style="background:#AAAAAA;"| || 10 || 12 || 8 || 12 || 10 || 4 || 12 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 12 || 7 || 12 || 7 || 8 || 10 || 7 || || 3 || 5 || 4 || 5 || || 6 || 8 || 8 || 8 || 2 || 1 || 8 || 7 || 3 ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Węgry
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 152
| 48 || || || || 5 || || || 1 ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || 12 || || || || || || || || 1 || 8 || || || || || || || || 1 || || || 4 || || || || || 3 || || 10 || || 3
|- style="background:#6699ff;"
| 146 || 1 || 5 || 8 || 5 || || 6 || ||style="background:#AAAAAA;"| || 4 || 3 || 2 || 7 || 12 || || || || 4 || 1 || || 10 || 3 || 4 || 1 || 4 || 6 || 2 || 6 || 7 || || 8 || 4 || || 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || 2 || 4 || 12 || 5 || 5
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Włochy
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 334
| 126 || 2 || || || 6 || 2 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || 4 || 10 || 7 || || 10 || || || || || 6 || || 10 || 12 || 8 || || || 7 || 2 || 5 || || 8 || || || 12 || 3 || 8 || 2 || 2
|- style="background:#6699ff;"
| 208 || 8 || || || 6 || 4 || 2 || 4 || 4 ||style="background:#AAAAAA;"| || || 4 || 6 || 7 || 2 || 7 || 8 || 2 || 2 || 8 || 6 || 4 || || 5 || 1 || || 5 || 12 || 10 || 1 || 5 || 8 || 5 || 7 || 1 || 5 || 8 || 3 || 12 || 10 || 6 || 10 || 10
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Dania
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 77
| 69 || || || 3 || || || 8 || || 5 || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || 3 || 5 || || || 8 || 2 || || 5 || || || || 5 || || || || || 6 || 5 || 4 || || 3 || || || || 7 || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 8 || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || 8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:gold;" rowspan=2| Portugalia
| style="text-align:right; background:gold;" rowspan=2| 758
| 382 || 12 || 12 || 10 || 8 || 12 || 12 || 7 || 12 || 5 || 10 ||style="background:#AAAAAA;"| || 8 || 7 || 7 || 5 || 12 || 10 || 12 || 8 || 6 || 10 || 10 || 8 || 12 || || 12 || 6 || || 12 || 8 || 8 || 12 || 12 || 5 || 12 || 12 || 10 || 10 || 12 || 12 || 12 || 12
|- style="background:#6699ff;"
| 376 || 12 || 10 || 7 || 12 || 10 || 12 || 6 || 7 || 5 || 5 ||style="background:#AAAAAA;"| || 8 || 10 || 7 || 8 || 12 || 12 || 8 || 7 || 7 || 12 || 10 || 12 || 10 || 7 || 12 || 8 || 8 || 8 || 10 || 12 || 8 || 12 || 10 || 12 || 10 || 7 || 8 || 7 || 8 || 8 || 12|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Azerbejdżan
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 120
| 78 || || 1 || || || || || 5 || 4 || 12 || || 12 ||style="background:#AAAAAA;"| || || || 10 || || || || 1 || || || 6 || 4 || || 5 || || 2 || || || || || 10 || || 1 || || || || || 5 || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 42 || || || || || || || 10 || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || 5 || 10 || || || 12 || || || || || || || 1 || || 4 ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Chorwacja
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 128
| 25 || || || || || || || || || || || || 1 ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || 3 || 3 || 7 || || || || || || 5 || || || || || || || || || || 6 || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 103 || || 1 || || 4 || || 3 || || 5 || 6 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || 1 || || || 1 || 5 || || 3 || 8 || || || 2 || 1 || || 7 || 12 || || || || || || 3 || || || 10 || 3 || 3 || 5 || 12 || 8
|-
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left; background:#F2F2F2"| 
! colspan="45"| Kraje głosujące
|-
! 
! 
! style="vertical-algin:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-algin:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
! style="vertical-align:bottom;background:#FFFFFF;"| 
|-
! rowspan="26"| 
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Australia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 173
| 171 || || 7 || 7 || || || 4 || 4 || 7 || || 8 || 5 || || 6 ||style="background:#AAAAAA;"| || || 8 || 3 || 10 || 4 || 4 || 5 || 2 || 6 || 10 || || 2 || 4 || || 10 || 7 || 10 || || 10 || || 1 || 5 || 8 || || || 3 || 7 || 4
|- style="background:#6699ff;"
| 2 || || || || || || || || || || 2 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Grecja
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 77
| 48 || || || || || 10 || || || || || || || 5 || || ||style="background:#AAAAAA;"| || 2 || || || 12 || || || || || || 6 || || 1 || 12 || || || || || || || || || || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 29 || || || || || 1 || || 7 || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || 12 || 1 || || || || || 5 || || 3 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Hiszpania
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 5
| 0 || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 5 || || || || || || || || || || || 5 || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Norwegia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 158
| 129 || 5 || 3 || 6 || 3 || 5 || 7 || || 6 || 3 || 6 || 2 || || 2 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || 12 || || 7 || || || 7 || || || || 10 || 1 || 7 || 1 || 2 || 10 || 7 || 2 || || 10 || || || 5
|- style="background:#6699ff;"
| 29 || || || 5 || || || || || || || 7 || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || 1 || || 6 || || || || || || || 2 || || 1 || || 6 || 1 || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:F2F2F2;" rowspan=2| Wielka Brytania
| style="text-align:right; background:F2F2F2;" rowspan=2| 111
| 99 || || 5 || || 1 || 4 || 5 || || 3 || || || || || || 12 || 1 || || 1 ||style="background:#AAAAAA;"| || 5 || || 6 || || 2 || || || 3 || 8 || || 5 || 6 || 2 || || 7 || || || 4 || 3 || || 6 || || 10 ||
|- style="background:#6699ff;"
| 12 || || || || || || || || || || || || || || 3 || || 1 || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || 4 || || || || 4 || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Cypr
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 68
| 36 || || || || || 7 || || || || || || 1 || || || || 12 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || 5 || 2 || || || || || || || 5 || 4 || || || || || || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 32 || || || || || 12 || || || 2 || || || || || || || 12 || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || 3 || || || 1 || || || || 2 || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Rumunia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 282
| 58 || || || || || || 1 || 12 || || || || || 3 || || || 6 || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || 3 || || 3 || 10 || || || || || || 8 || || 3 || 4 || 5 || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 224 || 7 || 7 || 2 || 10 || 2 || 7 || 12 || 6 || 10 || 4 || 7 || 2 || 6 || 10 || 1 || 7 || 10 || 7 || 4 ||style="background:#AAAAAA;"| || 6 || 3 || 6 || 3 || 8 || 10 || 4 || || 6 || 6 || 3 || || 5 || 12 || 4 || 5 || || 6 || 6 || 4 || 2 || 4
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Niemcy
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 6
| 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || 3 || || || || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 3
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Ukraina
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 36
| 12 || 4 || || || || || || || || || || || 7 || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|- style="background:#6699ff;"
| 24 || || 2 || 1 || || || || || || 7 || || 3 || || || || || || || || || || ||style="background:#AAAAAA;"| || || || || || || || 7 || || || 4 || || || || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Belgia
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 363
| 108 || 8 || 10 || || 2 || || 2 || || || 7 || 2 || 8 || || || || || || 4 || 5 || 3 || || || 1 ||style="background:#AAAAAA;"| || || 1 || || || 6 || || 2 || || || 2 || 12 || 4 || 10 || || || 8 || || 5 || 6
|- style="background:#6699ff;"
| 255 || 6 || 12 || 6 || 8 || 5 || 10 || 2 || 8 || 2 || 6 || 10 || 4 || 5 || 4 || 5 || 4 || 7 || 3 || 2 || 5 || 10 || 5 ||style="background:#AAAAAA;"| || 12 || 4 || 8 || 5 || 4 || 4 || 12 || 10 || || 10 || 5 || 10 || 12 || 4 || 5 || 5 || 3 || 6 || 7
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Szwecja
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 344
| 218 || 10 || 4 || 8 || 4 || 6 || 6 || 8 || 1 || 10 || 12 || 7 || || 4 || 6 || || 5 || 6 || 8 || 6 || 7 || 4 || || 12 ||style="background:#AAAAAA;"| || || 8 || || 7 || 7 || 3 || 12 || 8 || 8 || 6 || 6 || || 1 || || || 2 || 6 || 10
|- style="background:#6699ff;"
| 126 || 3 || 3 || 3 || 1 || 3 || 4 || 3 || 3 || || 12 || 1 || 3 || 2 || 6 || 3 || 5 || 5 || 4 || 5 || 2 || || 7 || 2 ||style="background:#AAAAAA;"| || 2 || || 2 || || || 3 || 6 || 1 || 8 || || 3 || 4 || 5 || 7 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="text-align:left; background:#C0C0C0;" rowspan=2| Bułgaria
| style="text-align:right; background:#C0C0C0;" rowspan=2| 615
| 278 || 7 || 6 || 12 || 10 || || 10 || 10 || 10 || 2 || 4 || || 2 || 10 || 8 || 2 || 6 || 12 || 7 || 7 || 10 || 8 || || 10 || 7 ||style="background:#AAAAAA;"| || 5 || 10 || 2 || 2 || 12 || 6 || 6 || 6 || 10 || 7 || 8 || 12 || 8 || 2 || 6 || 8 || 8
|- style="background:#6699ff;"
| 337 || 10 || 8 || 12 || 7 || 7 || 8 || 8 || 12 || 8 || 10 || 8 || 12 || 8 || 5 || 10 || 10 || 8 || 12 || 10 || 8 || 5 || 2 || 8 || 7 ||style="background:#AAAAAA;"| || 4 || 10 || 6 || 12 || 7 || 7 || 7 || 4 || 6 || 7 || 7 || 12 || 10 || 12 || 10 || 7 || 6
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan=2| Francja
| style="text-align:right; background:#f2f2f2;" rowspan=2| 135
| 45 || 6 || || || || 3 || || || || 6 || || 4 || || || || || || || || 2 || || || 5 || 1 || || ||style="background:#AAAAAA;"| || 5 || 3 || || || || || || || || || 5 || 4 || || || || 1
|- style="background:#6699ff;"
| 90 || 4 || || 4 || || 8 || || 5 || 1 || 1 || || 6 || 5 || 3 || || 4 || 3 || || || 3 || 4 || || 6 || 3 || || 12 ||style="background:#AAAAAA;"| || 1 || 2 || || 1 || 1 || 3 || || || || || 6 || || || 2 || || 2
|}

 Pozostałe nagrody 
 Nagrody im. Marcela Bezençona
W 2017 po raz kolejny przyznane zostały tzw. Nagrody im. Marcela Bezençona, czyli wyróżnienia przyznawane od 2002 dla najlepszych piosenek biorących udział w koncercie finałowym, sygnowane nazwiskiem twórcy konkursu – Marcela Bezençona. Pomysłodawcami statuetek byli szwedzcy piosenkarze Christer Björkman i Richard Herrey z zespołu Herreys.

Nagrody podzielone są na trzy kategorie:
 Nagroda Dziennikarzy (zwycięzcę wybierają akredytowani dziennikarze)
 Nagroda Artystyczna (zwycięzcę wybierają komentatorzy konkursu)
 Nagroda Kompozytorska''' (zwycięzcę wybierają kompozytorzy biorący udział w konkursie).

W 2017 statuetki w trzech kategoriach przyznano następującym wykonawcom:

 Faworyt OGAE

Od 2007, przed każdym konkursem większość oddziałów Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE), zrzeszającej 39 krajowych fanklubów Konkursu Piosenki Eurowizji, przeprowadza nieoficjalne głosowanie, w którym głosuje na wszystkie piosenki zgłoszone do danej edycji (z wyłączeniem propozycji krajowej), przy użyciu tak zwanego systemu eurowizyjnego (to znaczy 1–8, 10 i 12 punktów dla dziesięciu ulubionych utworów).

W 2017 faworytami OGAE do zwycięstwa byli:

 Nagroda im. Barbary Dex
W 2017 po raz kolejny przyznana została Nagroda im. Barbary Dex, nieoficjalny tytuł przyznawany corocznie przez fanów konkursu za pośrednictwem holenderskiej strony House of Eurovision najgorzej ubranemu artyście w Konkursie Piosenki Eurowizji w danym roku. Zwycięzcą został reprezentant Czarnogóry Slavko Kalezić, drugie miejsce zajął zespół Triana Park z Łotwy, a na trzecim miejscu znalazła się reprezentantka Czech Martina Bárta.

 Oglądalność 
62. Konkurs Piosenki Eurowizji obejrzało łącznie ok. 182 mln telewidzów z 42 krajów oraz 6 mln internautów z 233 różnych terytoriów. Finał obejrzało m.in. 7,8 mlna telewidzów w Niemczech, 3,6 mlna we Włoszech, 1,5 mlna na Ukrainie (18,8% udziału na rynku w tym czasie antenowym), 1,4 mlna w Portugalii, 650 tys. w Bułgarii (39,4%), 98% telewidzów w Islandii i 2,88 mln w Polsce.

 Międzynarodowi nadawcy oraz głosowanie 
 Sekretarze 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich sekretarzy, którzy ogłosili wyniki głosowania jury w poszczególnych krajach.

 Nadawcy publiczni i komentatorzy 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich komentatorów poszczególnych nadawców publicznych transmitujących widowisko:
 Kraje uczestniczące

 Kraje nieuczestniczące
  – Duan Yixuan i Hei Nan (Mango TV; transmisja z dziewięciogodzinnym opóźnieniem)
  – Kaldybek Zhaysanbay i Diana Snegina (Khabar)
  – b.d. (RTK)
  – Angielski: Ross Mathews i Shangela (Logo, finał); Ewan Spence i Lisa-Jayne Lewis (WJFD-FM radio, finał); Portugalski'': Ana Filipa Rosa (WJFD-FM radio, finał)

Pozostałe kraje 
 Aktywni członkowie EBU
  – 19 maja 2016 andorski nadawca publiczny Ràdio i Televisió d’Andorra zapowiedział, że z przyczyn nieokreślonych logistycznie nie powróci do konkursu w 2017.
  – 28 września bośniacki nadawca publiczny BHRT ogłosił, że z powodów finansowych rezygnuje z uczestnictwa w konkursie.
  – 25 maja 2016 luksemburski nadawca publiczny RTL Télé Lëtzebuerg zapowiedział, że nie powróci do konkursu w 2017.
  – 19 sierpnia 2016 monakijski nadawca publiczny Télé Monte Carlo zapowiedział, że nie powróci do konkursu w 2017.
  – 24 października 2016 słowacki nadawca publiczny Rozhlas a televízia Slovenska zapowiedział, że nie powróci do konkursu w 2017.
  – 23 października turecki nadawca publiczny TRT ogłosił, że nie powróci do konkursu w 2017.

 Członkowie Stowarzyszeni z EBU
  – od 1 stycznia 2016 Kazachstan jest członkiem stowarzyszonym z EBU, dzięki czemu debiut kraju w konkursie był możliwy.

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji
2017 na Ukrainie
Kultura w Kijowie